Чемпионат мира по фристайлу 2007 года — 11-й в истории чемпионат мира, прошедший с 6 по 10  марта 2007 года в итальянском Мадонна-ди-Кампильо. Программа соревнований предполагала розыгрыш 10 комплектов медалей — в могуле, акробатике и параллельном могуле, ски-кроссе и хафпайпе. Однако соревнования по хафпайпу были отменены и было разыграно всего 8 комплектов наград.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

2007 год в спорте
Чемпионаты мира в Италии
Чемпионаты мира по фристайлу
Спорт в Италии в 2007 году
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже